Incourt (Belgio) – municipalità belga del Brabante Vallone
 Incourt (Francia) – comune francese del dipartimento del Passo di Calais